Ива́н Михайло́вский:
 Михайловский, Иван Петрович (1877—1929) — учёный-физиолог, профессор Ташкентского университета.
 Михайловский, Иван Трофимович (1912—1941) — советский борец классического стиля.